() — крылатая фраза, пришедшая в театр и шоу-бизнес из цирка. 
 Песня
 The Show Must Go On — песня английской рок-группы Nirvana из альбома  (1968).
  — песня английского поп-исполнителя Лео Сэйера, вошедшая в его дебютный альбом  (1974).
  — песня английской рок-группы Pink Floyd из альбома The Wall (1979).
 The Show Must Go On — песня английской рок-группы Queen из альбома Innuendo (1991).

  () — пародийное шоу украинского телевидения. Шоумаскгоон — вокально-музыкальное шоу российского телевидения на НТВ.